Boldemann ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Boldemann (1847–1921), deutscher Versicherungskaufmann und Politiker
 Friedrich Boldemann (1788–1865), deutscher Versicherungskaufmann und Politiker
 Karin Boldemann (* 1940), deutsche Turnerin
 Karin Boldemann (* 1928) deutsch-schwedische Dramatikerin
 Laci Boldemann (1921–1969), deutscher Komponist
 Wilhelm Boldemann († 1822), deutscher radikaler Burschenschafter, Arzt und Dichter